Larré puede referirse a: 

 Larré, comuna francesa situada en Morbihan.
 Larré, comuna francesa situada en Orne.